Leen steht für:

 Leen (Niederbipp), Siedlung in Niederbipp, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern, Schweiz
 River Leen, Zufluss zum River Trent, East Midlands, England

Leen ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Leen (* 1971), irischer Sänger und Schauspieler
 Nina Leen (1906–1995), russisch-amerikanische Fotografin
 Willem van Leen (1753–1825), niederländischer Blumenmaler

Siehe auch:

 Tante Leen
 Lean
 Le’an (Begriffsklärung)
 Lehn
 Len